Евгений Яковлевич Гусин-Рабинович (16 июня 1968, Темиртау, Карагандинская область, КССР, СССР) — советский и израильский хоккеист, вратарь клуба Израильской хоккейной лиги «ХК Бат Ям». Также является играющим тренером этого клуба. С 2013 года президент Федерации хоккея Израиля.

Карьера

Клубная карьера 
В детстве Гусин пробовал себя в различных видах спорта: баскетбол, футбол, фехтование. В 1979 году семья переехала в Воскресенск, где Евгений и начал заниматься хоккеем на позиции вратаря. Первым тренером Гусина был А. Н. Коркин, ныне заслуженный тренер России. В 1984 году дебютировал в юношеском чемпионате СССР, вместе с ним в команде выступал Валерий Зелепукин.
В 1987 году был призван на службу в армию и играл за юношескую команду ЦСКА. В середине сезона 1987/1988 перешёл в клуб СКА Новосибирск, старшим тренером которого был Игорь Ромишевский. Команда СКА перешла из второй лиги в первую. Следующий сезон Гусин также играл за клуб из Новосибирска, но
в середине сезона, после демобилизации, перешёл в «Кристалл Электросталь», также сыграл в полуфинале Кубка Лиги за воскресенский «Химик»
. Он продолжил выступать за клуб и в следующем сезоне.
В сезоне 1991/1992 выступал за венгерский клуб «Ференцварош» и стал чемпионом Венгрии

Международная карьера 
Играя за юношескую команду «Химик», приглашался в сборную СССР. Так, в 1986 году Гусин играл в составе сборной в турнире четырёх наций (турнир проходил в ФРГ), на котором сборная победила, выиграв в финале у юниоров ЧССР.
С 1992 года, играя за сборную Израиля, принимал участие в чемпионатах мира по хоккею, установив рекорд выступлений - 71 раз за сборную Израиля в официальных соревнованиях. В 2005 году сборной был достигнут лучший результат, команда смогла пробиться в первый дивизион.
Летом 2005 года, в рамках подготовки к ЧМ, сборная приняла участие в Кубке Спартака

Игровая статистика 
 Последнее обновление: 28 декабря 2013 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Израиля
Хоккейные вратари
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой
Игроки ХК СКА Новосибирск
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Ференцварош»
Игроки ХК «Бат-Ям»
Тренеры Израиля